Lars Olsen er navnet på flere personer:

 Lars Olsen (journalist) (født 1955) – dansk forfatter og samfundsdebattør
 Lars Olsen (fodboldtræner) (født 1961) – tidligere dansk landsholdsspiller i fodbold og nuværende fodboldtræner.
 Lars Olsen (håndboldspiller)
 Lars Otto Olsen (født 1965) – tidligere dansk cykelrytter
Se også
 Lars Olsen Skrefsrud